Steinwall ist

 ein Wall aus Stein
 der Familienname des Sportlers Dudley Lincoln Steinwall